Especialização
 Especialização (biologia)
 Especialização de tarefas
 Especialização médica

Desambiguações de ciências